Steimke (Saksen-Anhalt), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Steimke (Obernholz), een plaats in de Duitse gemeente Obernholz